Cerezo désigne :

 Cerezo, un footballeur brésilien.
 Cerezo, une commune espagnole de la Province de Cáceres.

Cerezo